San Clemente (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
San Clemente (Chili), een gemeente in de Chileense regio Maule
San Clemente (Cuenca), een gemeente in de Spaanse provincie Cuenca in de regio Castilië-La Mancha
Cuevas de San Clemente, een gemeente in de Spaanse provincie Burgos in de regio Castilië en León
San Clemente (Rimini), een gemeente in de Italiaanse provincie Rimini
San Clemente (Tarlac), een gemeente in de Filipijnse provincie Tarlac
San Clemente (Rome), een basiliek in Rome
San Clemente Dam, een stuwdam in de Amerikaanse staat Californië
San Clemente Island, een eiland in de Amerikaanse staat Californië
San Clemente del Tuyú, een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
San Clemente (Rome), een gebouwencomplex rond een twaalfde-eeuwse rooms-katholieke kerk gewijd aan Paus Clemens I.